Nordahl peut faire référence à :

Personnalités

Nom de famille 

 les frères Nordahl, footballeurs suédois :
 Bertil Nordahl (1917-1998),
 Knut Nordahl (1920-1984),
 Gunnar Nordahl (1921-1995) ;
 , personnalité américaine ;
 , musicien américain ; 
 Jeanette Nordahl (1985-), réalisatrice danoise ;  
 Johan Nordahl Brun (1745-1816) artiste norvégien ;
 Thomas Nordahl (1946- ) footballeur norvégien.

Prénoms 

 , juriste et entrepreneur américain ;
 Nordahl Grieg, journaliste, poète et écrivain norvégien ;
 Nordahl Lelandais, ancien militaire pédocriminel français ;
 Nordahl Rolfsen, écrivain et éducateur norvégien ;
 , explorateur et sportif norvégien.

Prénom scandinave
Homonymie de patronyme suédois